Sekundogenitur steht für:

 Sekundogenitur, adeliges Erbteilungsprinzip für Zweit- oder Nachgeborene
 Sekundogenitur (Dresden), historistisches Innenstadt-Gebäude in Dresden
 Palais der Sekundogenitur, ehemaliges Wohnpalais in Dresden